Cabrera steht für:
 Cabrera (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Haus Cabrera, katalanische Adelsfamilie
 (2997) Cabrera, Asteroid des Hauptgürtels
 Cabrera, Rinderrasse, siehe Spanisches Kampfrind #Zuchtlinien
 Cabrerakreis zur Ermittlung des Lagetyps des Herzens
 Cabrera-Nunatak

Cabrera steht für folgende geografische Objekte:
 Cabrera (Insel), Insel der Balearen, Spanien
 Cabrera (María Trinidad Sánchez), Municipio in der Provinz María Trinidad Sánchez, Dominikanische Republik
 Cabrera (Cundinamarca), Municipio im Departamento Cundinamarca, Kolumbien
 Cabrera (Santander), Municipio im Departamento Santander, Kolumbien
 Cabrera de Mar, Municipio in Barcelona, Spanien
 Cabrera d’Igualada, Gemeinde in der Provinz Barcelona, Spanien
 Provinz Ladislao Cabrera, Provinz im Departamento Oruro, Bolivien
 Nationalpark Archipiélago de Cabrera, Nationalpark auf Cabrera

La Cabrera steht für folgende geografische Objekte:
 La Cabrera, Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 La Cabrera (Comarca), Comarca in der Provinz León, Spanien

Siehe auch:
 Cabreira
 Kabrera, griechische Insel, siehe Schiza
 Caprera